Küstenwehr steht für:
 freiwillige Zivilkräfte zur Deichsicherung, siehe Deichläufer
 Militäreinheiten zur Küstenverteidigung

Personen:
 Vincenz Hlawaczek von Küstenwehr (1854–1926), österreichischer Feldmarschall-Leutnant böhmischer Herkunft